Pergamino (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Pergamino (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires